Utopía o Utopia hace referencia a varios artículos:

Filosofía
 Utopía, concepto filosófico.

Literatura 
 Utopía (Tomás Moro), obra literaria de Tomás Moro.
 Utopia (cómic), publicación por Marvel Comics. 
 Utopía (libro), libro de Lincoln Child.

Lugares 
 Colonia Utopía, comuna anarquista en Ohio, Estados Unidos.
 Utopía (Texas), lugar designado por el censo en el condado de Uvalde, estado estadounidense de Texas.

Música 
 Utopia (banda), banda estadounidense de rock progresivo.
 Utopía (álbum de Serrat).
 Utopía (álbum de Belinda).
 Utopía (álbum de Romeo Santos).
 Utopia (canción), de Alanis Morissette.
 Utopia (canción de Goldfrapp), del álbum Felt Mountain.
 Utopia (álbum de Axxis).
 Utopia (canción de Within Temptation) (2009).
 Utopia (álbum de Björk).
 Utopia (álbum de Pedro Aznar).
 Utopia (álbum de Travis Scott).
 Utopia (álbum de Asfalto).

Cine, radio y televisión 
 Utopía (película de 1978), película francesa dirigida por Iradj Azimi.
 Utopía, película española dirigida por María Ripoll.
 Utopía, película afgana dirigida por Hassan Nazer.
 Utopía, película peruana basada en la tragedia del incendio de la discoteca Utopía, en Lima, Perú.
 Utopía (productora), de Tomás Yankelevich.
 Radio Utopía, emisora de Madrid.
 Utopia (serie de televisión), de Channel 4.
 Utopía (Doctor Who), episodio de la serie de televisión Doctor Who.

Miscelánea 
 Utopia (tipo de letra), un tipo de letra.